Casper Ruud era il detentore del titolo e si è riconfermato campione, battendo in finale Matteo Berrettini con il punteggio di 4-6, 7-64, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno.

  Casper Ruud (campione)
  Matteo Berrettini (finale)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)
  Albert Ramos Viñolas (semifinale)

  Pedro Martínez (quarti di finale) 
  Cristian Garín (primo turno) 
  Hugo Gaston (primo turno) 
  João Sousa (primo turno)

Wildcard 

  Marc-Andrea Hüsler (primo turno)
  Alexander Ritschard (secondo turno)

  Dominic Stricker (secondo turno)

Qualificati 

  Juan Pablo Varillas (quarti di finale)
  Elias Ymer (secondo turno)

  Nicolás Jarry (quarti di finale) 
  Yannick Hanfmann (secondo turno)

Ranking protetto 

  Dominic Thiem (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 2022